Säsongen 2011 Spelade IFK Norrköping sin 71 säsong i Allsvenskan. Man var nykomlingar i Allsvenskan efter att de tidigare två åren spelat i Superettan. IFK slutade på en 13:e plats och bästa målskytt var Gunnar Heidar Thorvaldsson med 8 mål.

Tabell

Referenser
 fotbollsweden Allsvenskan i Fotboll 2011

 

Fotboll i Sverige 2011
Fotbollssäsongen 2011 efter lag
2011